Шаев — фамилия; имеет женскую форму Шаева.

Известные носители 
 Шаев, Алексей Николаевич (род. 1986) — советский, российский культурист, МСМК.
 Шаев, Валентин Петрович (род. 1964) — председатель Следственного комитета Белоруссии.